Diop est un nom très courant en Afrique de l'ouest et particulièrement au Sénégal et dans le Sud de la Mauritanie, notamment chez les Wolofs.

Origines 

Selon la tradition orale wolof, l’ancêtre des Diop est Get Njaajaan Njaay, le fils aîné de Ndiadiane Ndiaye. Get Njaajaan Njaay, à la suite d'un conflit qui l’opposa à son père, s'exila avec ses partisans dans le Cayor, où il fonda la province du Get, nom issu de son prénom, dans ce qui allait devenir la région du Ndiambour. Il est plus connu dans la tradition sous le nom de Geddo Get Njaay (Geddo est un mot issu du wolof gedd qui signifie : rébellion). À la tête de la province du Get, était nommé le Bar Get (roi du Get), qui était presque indépendant vis-à-vis du pouvoir du Dammel Kajoor (Roi du Cayor).

Les Joob (Diop) qui sont consanguins avec les Njaay (Ndiaye), sont liés par le gammu ou Kal (une alliance sacrée), de par leurs origines communes. D’après les recherches de Cheikh Anta Diop, le nom Joob se retrouve dans le Soudan actuel parmi les populations Nuers, Dinka, et autres de la même région qui leur sont apparentées, et qui partagent un grand nombre de patronymes en commun avec les populations du Sénégal actuel (Wolofs,Peuls, Sereres, Diolas, etc.), attestant ainsi les origines nilotiques de cette famille et de ses populations, conformément à ce que revendique également la tradition orale wolof, telle que rapportée par Yoro Dyao, antérieurement aux travaux de Cheikh Anta Diop. Le nom Joob est totémique. Il renvoie à la Grue couronnée, le totem des Diop, d'où l'expression en Wolof accolée aux Diop (Joob Jubba : Diop à la touffe), telle celle arborée par cet animal. La Grue couronnée était le totem de Get Njaajaan Njaay, raison pour laquelle il prit le nom de cet animal comme patronyme, ayant rejeté celui de son père à la suite de leur discorde. Le nom Joob se trouve le plus souvent chez les Wolofs du Sénégal,de la Gambie et de la Mauritanie. Il se retrouve aussi chez les Peuls et les Sereres dus à un brassage éthnique avec les Wolofs dont il est l'un des principaux patronymes. Au Mali, les Joob sont considérés comme parents des Tarawalle (Traore), dans le cadre du cousinage dit Parenté à plaisanterie.

Les Diop lébous sont, à l'origine, une famille wolof venue du nord du Cayor, de la région du Ndiambour. Ils ont pris le commandement de l'État lébou au . Cette famille Diop est issue d'une dynastie noble du Cayor, les Dorobe. Si le nom Diop est très répandu au Sénégal, cela est dû au grand nombre de serviteurs que cette famille noble possédait. Souvent dans le milieu Ouest-Africain, les serviles portaient le patronyme de la famille à laquelle ils étaient attachés.

Patronyme 

 
 Ablaye Diop (1983-), karatéka sénégalais ;
  ;
 Adja Marieme Diop (1977-), judokate sénégalaise ;
 Aïda Diop (1970-), athlète sénégalaise ;
 Alioune Diop (1930-2011), joueur et entraîneur de basket-ball sénégalais ;
 Alioune Diop (1910-1980), intellectuel sénégalais ;
 Alice Diop (1979-), documentariste et réalisatrice française ;
 Amady Mbaré Diop (1973-), judoka sénégalais ;
 Awa Diop (1948-2021), femme politique sénégalaise ;
 Babacar Mbaye Diop (1973-), philosophe sénégalais ;
 Bécaye Diop (1945-), homme politique sénégalais ;
 Bineta Diop (1950-), fondatrice de l'ONG FAS femmes africa solidarité ;
 Bineta Diop, karatéka sénégalaise ;
 Binta Zahra Diop (1990-), nageuse sénégalaise ;
 Birago Diop (1906-1989), écrivain sénégalais ;
 Boubacar Boris Diop (1946-), écrivain sénégalais ;
 Cheikh Anta Diop (1923-1986), historien et anthropologue sénégalais ;
  ;
 Demba Diop (1927-1967), homme politique sénégalais ;
 Demba Djibril Diop (1938-2002), journaliste congolais ;
 DeSagana Diop (1982-), joueur de basket-ball sénégalais ;
 Djibril André Diop (1953-), sculpteur sénégalais ;
 Djibril Diop Mambety (1945-1998), comédien et cinéaste sénégalais ;
 Doudou Diop (1930?-), photographe sénégalais ;
 Doudou Diop (1935-2020), militaire sénégalais ;
 Fatou Diop (1995-), footballeuse mauritanienne ;
 Fatou Kine Diop (1987-), nageuse sénégalaise ;
 Guillaume Diop (vers 2000-), danseur français ;
 Iba Mar Diop (1921-2008), médecin et dirigeant sportif sénégalais ;
 Ibrahima Gabar Diop (1947-), général sénégalais ;
 Idrissa Diop (19?-), percussionniste de Jazz sénégalais ;
 Issa Diop (1997-), footballeur français ;
 Khalifa Diop (2002-), joueur de basket-ball sénégalais ;
  (1986-), footballeur sénégalais ;
 Lamine Diop (1945-), statisticien sénégalais ;
 Madia Diop (1928-2008), syndicaliste sénégalais ;
 Majhemout Diop (1922-2007), homme politique sénégalais ;
 Makhète Diop (1988-), footballeur sénégalais ;
 Makhtar Diop (1960-), homme politique sénégalais ;
 
 Mama Diop (1994-), footballeuse sénégalaise ;
 Mamadou Diop (1936-2018), homme politique sénégalais ;
 Matar Ndoumbé Diop (1701-1783), érudit musulman wolof ;
 
 Moussa Diop (1923-1967), psychiatre sénégalais ;
 Moussa Diop (1997-), judoka sénégalais ;
 Ndèye Coumba Diop (1994-), taekwondoïste sénégalaise ;
 Ndeye Loum Diop, joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Nelly Chatué Diop, informaticienne et entrepreneure de la Fintech d'origine camerounaise ;
 Omar Blondin Diop (1946-1973), intellectuel et militant politique sénégalais ;
 Oumy Diop (2003-), nageuse sénégalaise ;
 Ousmane Socé Diop (1911-1973), écrivain sénégalais et homme politique sénégalais ;
 Ousseynou Diop (c.1999-), nageur sénégalais ;
 Pamela Diop (1981-), cinéaste franco sénégalaise 
 Papa Bouba Diop (1978-2020), footballeur sénégalais ;
 Papa Momar Diop (19?-), historien sénégalais ;
 Papakouli Diop (1986-), footballeur sénégalais ;
 Pape Cheikh Diop (1997-), footballeur hispano-sénégalais ;
 Pape Malick Diop (1974-), footballeur sénégalais ;
 Pape Seydou Diop (1979-), footballeur sénégalais ;
 Serigne Lamine Diop (1935-2008), statisticien et homme politique sénégalais ;
 Traoré Seynabou Diop (1963-), femme politique malienne ;
 Wasis Diop (1950-), musicien et compositeur sénégalais ;
 Yacine Diop (1995-), joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Youssou Thiépenda Diop (1922-2007), homme politique sénégalais.

Pseudonyme 
  (1980- ), artiste camerounais.

Chimie 

 DIOP est un ligand organophosphoré de  utilisé en synthèse asymétrique et correspondant au 2,3-O-isopropylidène-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphénylphosphino)butane.

Voir aussi 
 Université Cheikh-Anta-Diop, l'université de Dakar, au Sénégal
 Stade Demba-Diop, un stade situé à Dakar, au Sénégal

Homonymie de patronyme
Patronyme sénégalais